Campeonato Uruguayo de Fútbol 1908 puede referirse a:

 el campeonato 1908 de la Primera División;
 el campeonato 1908 de la Segunda División.